Miejscowości w USA:
 Naperville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
Gminy w USA:
 Naperville (ang. Naperville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage